Juan Carlos Manuel Aguilar e Felipe Meligeni Alves erano i detentori del titolo, ma non hanno partecipato non essendo più eleggibili per i tornei juniores.

Hsu Yu-hsiou e Wu Yibing hanno vinto il titolo sconfiggendo in finale Toru Horie Yuta Shimizu con il punteggio di 6-4, 5-7, [11-9].

Teste di serie 

  Hsu Yu-hsiou /  Wu Yibing (campioni)
  Jurij Rodionov /  Michael Vrbenský (secondo turno)
  Trent Bryde /  Duarte Vale (semifinale)
  Oliver Crawford /  Patrick Kypson (secondo turno)

 Sebastián Baez /  Thiago Seyboth Wild (semifinale)
 Axel Geller /  Alexandre Rotsaert (quarti di finale)
 Yshai Oliel /  Alexey Zakharov (secondo turno)
 Sebastian Korda /  Nicolás Mejía (primo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

US Open 2017